Gorzów Śląski (gemeente), een stad- en landgemeente in het Poolse woiwodschap Opole, in powiat Oleski
 Gorzów Śląski (stad), een stad in bovenstaande gemeente